Certaines locomotives à vapeur sont munies à l'avant de deux déflecteurs latéraux destinés à réduire la résistance de l'air.
 En Formule 1, le déflecteur est également utilisé pour réguler le flux d'air le long du véhicule, soit pour le diriger dans une direction voulue, soit pour l'en écarter, en jouant sur l'effet des turbulences aérodynamiques.
 Sur les avions, sortir les déflecteurs rétractables placés à l'avant de l'aile et appelés « becs de bord d'attaque », augmente par effet Coandă la portance lorsque l'on réduit la vitesse, empêchant le décrochage. 
 Pour une turbine Pelton, le déflecteur permet de dévier rapidement le jet d'eau en cas d'incident.
 Un déflecteur aménagé dans un cours d'eau sert à dévier le courant, pour créer un habitat, réduire l'érosion, ou diriger le flux dans un défluent ou un autre.
 Dans Star Trek, un « déflecteur » (pas au sens aérodynamique du terme, puisqu'il n'y a pas d'air dans l'espace) est un dispositif des vaisseaux qui écarte de la trajectoire de ces derniers tout objet qui pourrait les endommager.
 Dans Stargate SG-1, les « déflecteurs » sont les boucliers du satellite ORI qui a détruit le Prométhée.  
 Un déflecteur est aussi un miroir très précis monté sur un galvanomètre dans le cadre de la stéréolithographie.